Garncarz – wzniesienie w Górach Sowich
 Garncarz – wzniesienie w Górach Stołowych
 garncarze – podrodzina ptaków z rodziny garncarzowatych
 garncarz rdzawy – gatunek ptaka z podrodziny garncarzy
 garncarz – rzemieślnik zajmujący się garncarstwem